Ball může být:

příjmení osob
 Alan Ball (scenárista) (* 1957) – americký scenárista
 Allan Ball – anglický fotbalista
 Albert Ball (1896–1917) – anglický letec, letecké eso
 Carsten Ball – australský tenista
 Kenny Ball (1930–2013) – britský hudebník
 Lonzo Ball (* 1997) – americký basketbalista
 William Ball (astronom) (?–1690) – anglický astronom
 William Ball (fotbalista) (1886–1942) – anglický fotbalista
 William Ball (lyžař) (1908–1979) – kanadský lyžař

jiné
 Ball (album) – studiové album skupiny Iron Butterfly
 Ball (kráter) – kráter na Měsíci
 Dragon Ball – japonská manga
 Wrecking Ball – hudební alba

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení